ZDHHC23 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 409 амінокислот, а молекулярна маса — 45 983.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Трансферази